UTM:

  Universal Traffic Manager - біллингова система та система управління підприємством.
 Unified Threat Management - універсальний пристрій, рішення в сфері комп'ютерної безпеки, що забезпечує потужний комплексний захист від мережевих погроз.
 Система координат UTM (Universal Transverse Mercator) - система координат.
 UTM-мітка - стандартизовані параметри URL, що використовуються маркетологами для відстеження рекламних кампаній в Інтернет.